Le Fantôme du temple (The Phantom of the Temple) est un roman policier de Robert van Gulik, publié en 1966, et ayant pour protagoniste principal le Juge Ti. 

Bien qu'il s'agisse du quatorzième roman publié de la série, le récit est, selon l'ordre chronologique des aventures, la dix-huitième enquête du magistrat. L'intrigue se déroule en l'an 670 dans la ville fictive de Lan-fang, déjà le cadre des enquêtes du roman Le Mystère du labyrinthe et qui le sera dans deux nouvelles incluses dans Le Juge Ti à l'œuvre.

Il s'agit d'un des plus courts romans de la série mettant en scène le juge Ti.

Personnages principaux 
 Membres du Tribunal
 Ti Jen-tsie : magistrat du district de Lan-fang
 Hong Liang : sergent du tribunal
 Ma Jong : un des enquêteurs du juge Ti

 Suspects et témoins
 Seng-san : un malfrat local
 Lao-wou : son frère
 Ah-liou : son ami
 Le Moine :  chef des mendiants
 Madame Chang : abbesse du temple des Nuages pourpres
 Nuage de Printemps : sa servante
 Tala : sorcière et magicienne bouddhiste
 Li Maï : banquier et négociant en or et argent
 Li Ko : son frère, peintre
 Wou Tsung-jen : ancien préfet
 Yang Mou-tsé : candidat aux examens littéraires

Résumé 
Le Juge Ti est magistrat du district de Lan-Fang, une ville située aux confins nord-ouest de l'Empire. Il est sollicité pour enquêter au-delà de la porte de l'Est, sur une colline boisée, où un mystérieux fantôme hante un temple bouddhiste, alors que les environs connaissent une série d'horribles meurtres. 

Sur ces entrefaites, le juge doit rechercher les voleurs du trésor de quelque 20 lingots d'or que transportait le trésorier impérial, tout comme la disparition de Jade, la fille d'un riche banquier et négociant en or et argent, qui a laissé derrière elle un message énigmatique. 

Plus tard, quand un cadavre sans tête est retrouvé, le juge, pressé de résoudre toutes ces affaires, trouve rapidement leur solution.

Liens externes    
 

Juge Ti
Roman de Robert van Gulik
Roman policier néerlandais
Roman paru en 1966
1966 en littérature policière
Fantôme dans la littérature